KFC Rapide Wezemaal is een Belgische voetbalclub uit Wezemaal. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3908 en heeft rood en wit als kleuren. De club speelde het grootste deel van zijn bestaan in de provinciale reeksen, al speelde het enkele jaren nationaal. Rapide Wezemaal kende vooral grote successen met zijn damesploeg, die de club verliet en in 2008 naar Sint-Truiden verhuisde.

Geschiedenis 

FC Rapide Wezemaal sloot in 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, aan bij de Belgische Voetbalbond en kreeg er stamnummer 3908 toegekend. De volgende halve eeuw bleef de club in de provinciale reeksen spelen.

In 1983 werd binnen de club ook een vrouwenploeg opgericht. Deze ploeg stootte al gauw door naar de nationale reeksen van het damesvoetbal. In 1991 bereikte de vrouwenploeg de hoogste afdeling en zou er uitgroeien tot een van de toppers.

In 1994 bereikte ook het eerste mannenelftal de nationale reeksen. Het eerste seizoen in Vierde Klasse kon men zich nog handhaven, maar in het tweede seizoen moest Wezemaal op het eind van het seizoen naar een eindronde om er voor behoud te strijden. De eerste wedstrijd werd verloren van KFC Izegem, zodat Wezemaal verder moest spelen tegen provinciale clubs. Na winst tegen Entente RC Amay verloor men er echter van KFC Meulebeke. Na twee seizoenen zakte Wezemaal zo in 1996 weer naar de provinciale reeksen.

In 2003 zakte Wezemaal van Eerste naar Tweede Provinciale en even later volgde ook degradatie naar Derde Provinciale.

In die periode scheerde de vrouwenploeg daarentegen wel hoge toppen. De vrouwen werden meerdere keer landskampioen en wonnen verschillende keren de Beker van België. In 2007 werd de vrouwenafdeling onder een afzonderlijke, nieuwe club ondergebracht: Football Club Ladies Rapide Wezemaal. FCL Rapide Wezemaal sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond en kreeg er stamnummer 9505 toegekend. Een jaar later ging deze vrouwenafdeling echter alweer op in de Limburgse club Sint-Truidense VV. Het A-elftal ging in Sint-Truiden spelen. De B-ploeg bleef echter in Wezemaal en werd weer ondergebracht bij KFC Rapide Wezemaal. Nu als A-elftal van Rapide Wezemaal klom deze ploeg al gauw op naar de nationale reeksen van het damesvoetbal, waar ze in het seizoen 2016/17 weer uit wegvielen.

Resultaten

Resultaten

Externe links 
 Officiële website

Wezemaal
Wezemaal
Sport in Rotselaar
Sportvereniging in Vlaams-Brabant